Му́нго:
 Мунго () — подсемейство хищников, эндемиков Мадагаскара.
 Мунго (этническая группа) (Mungo) — этническая группа в составе дуала, проживающая на территории Прибрежного и Юго-Западного регионов Камеруна.
 Мунго, или шодди — вид искусственной шерсти, получаемой путём переработки шерстяных обрезков и отбросов, старого платья, изношенных войлочных изделий.

Имя
 Мунго (англ. Mungo  из  «дорогой, любимый») — шотландское и английское личное имя кельтского происхождения.
 Святой Мунго (англ. Saint Mungo, гэльск. Cyndeyrn; 518—614) — христианский святой, проповедник и миссионер, первый епископ Глазго и святой покровитель этого города и всей Шотландии.
 Парк, Мунго (; 1771—1806) — шотландский исследователь Центральной Африки.

Географические названия
 Мунго (департамент) () — департамент Камеруна, входит в состав Прибрежного региона.
 Мунго (Суринам) () — город в округе Маровейне (Суринам).
 Мунго (Ангола) () — город и муниципалитет в провинции Уамбо в Анголе.
  — национальный парк в Австралии.
 Мунго (озеро) — высохшее озеро, центр одноимённого национального парка.
 Окаменелости озера Мунго — останки доисторических людей, обнаруженные в районе озера.
 Мунго (река, Камерун) — река в Камеруне, впадает в залив Камерун.
 Мунго (месторождение) — нефтяное месторождение в южной части Судана.

Фильмы
 Мунго (фильм) () — немецкий короткометражный фильм, вышедший в 2006 году.
 Озеро Мунго (фильм) () — австралийская лента в жанре псевдодокументальный психологический фильм ужасов, вышедшая в 2008 году.

См. также 
 Манго (значения)
 Кёбо мунго () — крупнейший книжный магазин Кореи.
 Mungo ESK — универсальный немецкий грузовик повышенной проходимости для специального использования и транспортировки в экстремальных условиях, состоящий на вооружении бундесвера.